Спорти́вная воздухопла́вательная рега́та (СВР) — соревнования по воздухоплавательному спорту, состоящие из серии гонок на дирижаблях для воздухоплавательных судов (ВС) нескольких классов. Впервые разработана в Санкт-Петербурге Русской воздухоплавательной компанией «Перун».

Принципы проведения СВР 
 Монотип
 Обмерная формула
 Гандикап

Классификация воздухоплавательных соревнований 

Выделяют следующие типы классификаций:

 по степени сложности маршрута
 по типам и классам ВС
 по профессиональному цензу
 по составу экипажа
 по виду дисциплин
 по району воздухоплавания
 по длине дистанции
 по правилам проведения соревнований

Классификация по степени сложности маршрута 

Учитываются следующие факторы:

 Плотность населения
 Длина маршрута
 Климатические зоны
 Наличие морских акваторий
 Наличие судоходных рек
 Наличие несудоходных рек
 Наличие дорог

Климатические зоны 
 Ледники Арктики
 Полярные пустыни
 Тундра
 Тайга
 Широколиственные леса
 Субтропические леса
 Степи
 Пустыни
 Полупустыни
 Горы
 Океаны
 Джунгли

Классификация по типам и классам ВС 

 «Арысь-поле» — одиночное ВС
 «Атлейбос» — одиночное ВС для СВР, проходящих над большими морскими акваториями
 «Багап» — ВС с экипажем 2 человека
 «Бальдар» — ВС с экипажем 2 человека для СВР, проходящих над большими морскими акваториями
 «Василиск» — ВС с экипажем 3 человека для кругосветных СВР

Классификация по профессиональному цензу 

 Профессиональные
 Любительские
 Смешанные

Классификация по составу экипажа 

 Одиночные
 Командные
 Возрастные
 По половому признаку

Классификация по виду дисциплин 

 Клубные
 Региональные
 Федеральные
 Морские
 Летние
 Зимние
 Горные
 Губернаторские
 Всероссийские

Классификация по району воздухоплавания 

 Международные
 Национальные
 Морские
 Кругосветные

Международные воздухоплавательные соревнования 

 СВР «Экватор»

Национальные воздухоплавательные соревнования 

 «Валлетта» (Мальта)
 «Суоми» (Финляндия)
 «Амазония» (Бразилия)
 «Ориноко» (Венесуэла)
 «Парана» (Аргентина)
 «Кордильеры» (Чили)
 «Кванза» (Ангола)
 «Замбези» (Мозамбик)
 «Матрух» (Египет)
 «Вечный Дамаск» (Сирия)
 «Иденхан» (Ливия)
 «Махаланча» (Мадагаскар)

Классификация по длине дистанции

Классификация по правилам проведения соревнований

Российские СВР 

 «Край Вепсов»
 «Под созвездием Медведя»
 «Вуокса»
 «Ингерманландия»
 «Нево»
 «Югра»
 «Мурманск»
 «Великий Новгород»
 «Блистательный Санкт-Петербург»
 «Архангельск»
 «Коми»
 «Псков Державный»
 «Вологодские просторы»
 «Карелия»
 «Кенигсберг»

Правила СВР

См. также 

 Регата
 Аэростат
 Дирижабль
 Воздухоплавание

Ссылки 
 Воздухоплавательный парк

Воздухоплавание